Paasio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1972), femme politique finlandaise
Pertti Paasio (1939-2020), homme politique finlandais
Rafael Paasio (1903-1980), homme d'État et éditeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois